Tweede klasse 1970-71 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1970/71, over het Nederlandse voetbal